Wolinski es un apellido que puede estar referido a las siguientes personas:

 Georges Wolinski (1934-2015), humorista gráfico francés; o
 Maryse Wolinski (1943-2021), periodista y escritora francesa, esposa de Georges Wolinski.